Palazzo Porto pode referir-se a um dos seguintes palácios da família Porto em Vicenza:
Palazzo Porto (Contrà Porti) 
Palazzo Porto (Piazza Castello)

Desambiguação